Qubadlı (district), een district in Azerbeidzjan, onder controle van Nagorno-Karabach
 Qubadlı (stad), de hoofdstad van dit district